Spinops sternbergorum es la única especie conocida del género extinto Spinops es un género de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 76.5 millones de años, durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Sus restos fueron encontrados en la Formación Oldman, en Alberta, Canadá.

Spinops se conoce a partir del holotipo NHMUK  R16307, un hueso parietal parcial , que conserva la mayor parte de la barra de la línea media. El material referido incluye NHMUK R16308, un hueso parietal parcial, dentario parcial y fragmentos de extremidades no identificables, NHMUK R16306, un cráneo incompleto, que conserva solo la parte dorsal del cráneo, y NHMUK R16309, un escamoso derecho parcial. Ninguno de estos materiales se encontró en articulación, sin embargo, todos estaban estrechamente asociados en el mismo lecho óseo, en la región noroeste , as llamadas "Steveville Badlands", del Parque provincial de los Dinosaurios. Fósiles de Spinops se encontraron por primera vez en 1916 y se encuentran en el Museo de Historia Natural de Londres. El material no fue descrito hasta 2011, cuando se erigió la nueva especie Spinops sternbergorum. El material probablemente se recolectó de la parte superior de la Formación Oldman o de la parte inferior de la Formación Dinosaur Park, que data de la etapa Campaniana del período Cretácico superior.

Dos cráneos parciales de Spinops fueron encontrados en 1916, en un gran lecho óseo cerca del río Red Deer en el sur de Alberta, Canadá, por el coleccionista de fósiles comercial estadounidense Charles Hazelius Sternberg y su hijo Levi Sternberg. Los fósiles fueron enviados al Museo de Historia Natural de Londres, entonces llamado Museo Británico de Historia Natural, que había financiado la expedición. El museo consideró que los fósiles eran demasiado fragmentarios para exhibirlos, dejándolos sin preparación en las colecciones. En una carta a Charles H. Sternberg, el paleontólogo inglés Arthur Smith Woodward del Museo Británico calificó el material de Spinops como "nada más que basura". Se desconoce el paradero preciso del lecho óseo que produjo los fósiles debido al mantenimiento deficiente de los registros de campo, pero Darren Tanke, del Museo Real Tyrrell, está encabezando los intentos de reubicación. Los fósiles fueron reexaminados en 2011 por un equipo dirigido por el Dr. Andrew A. Farke; que se dio cuenta de que los fósiles representaban una especie de dinosaurio completamente nueva. Spinops fue nombrado por primera vez por Andrew A. Farke , Michael J. Ryan , Paul M. Barrett , Darren H. Tanke , Dennis R. Braman , Mark A. Loewen y Mark R. Graham en 2011. La especie tipo es Spinops sternbergorum. El nombre genérico se deriva del latín spina , "columna vertebral", y del griego ops, "cara", en referencia a la ornamentación única en la cara. El nombre específico honra a Charles H. y Levi Sternberg. Spinops tenía ganchos y espinas alrededor de la parte de atrás de su prolongación ósea que hace que se vea evolutivamente un animal próximo a Centrosaurus y Styracosaurus.

El primer cladograma se basa en el análisis de Ryan y colaboradores de 2012. El segundo cladograma que se presenta a continuación sigue un análisis filogenético más reciente realizado por Chiba et al. de 2017.

Referencias 

Ceratopsia
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico